Jabbari ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Jabbari (* 1946), iranischer Fußballspieler
 Ardalan Jabbari (* 1984), österreichischer Bariton
 Mojtaba Jabbari (* 1983), iranischer Fußballspieler
 Reyhaneh Jabbari (1988–2014), iranische Studentin und Justizopfer
 Reza Jabbari (* 1977), iranischer Fußballspieler